НФЛ в сезоне 1932 — стал 13-м сезоном Национальной футбольной лиги. «Чикаго Беарз» и «Портсмут Спартанс» закончили сезон с одинаковыми показателями, и для определения победителя была назначена дополнительная игра, закончившаяся 9-0 в пользу «Бэарз». Результат этого матча также учитывался в итоговой таблице, и поэтому «Спартанс» заняли третье место.

Позиции 
 В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей
 Замечание: Ничьи в итоговых таблицах не учитывались до 1972 года

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1932.pdf Сезон 1932 года в деталях] 

Сезоны НФЛ